DVDR o DVD R hace referencia a:
 DVD Recorder, un grabador de DVD;
 los distintos formatos:
 DVD-R;
 DVD+R;
 DVD-RW;
 DVD+RW;